Rigsdagsvalget i Finland 2019 blev afholdt den 14. april 2019. Alle 200 pladser i det finske parlament var på valg.

Socialdemokraterne blev valgets største parti med en snæver sejr over De Sande Finner. Med partiets daværende leder Antti Rinne i spidsen dannede Socialdemokraterne efterfølgende en koalitionsregering med Centerpartiet, Grønt Forbund, Venstreforbundet og Svensk Folkeparti, og Antti Rinne blev statsminister. Valgets store taber blev i midlertid Centerpartiet, der mistede 18 mandater.

Efter blot et halvt års regeringsførelse gik regeringen og statsministeren af grundet problemer om lønforhold i det finske postvæsen, Posti, hvor 700 medarbejdere blev flyttet til et datterselskab med anden overenskomst og dårligere løn. Rinne blev blandt andet beskyldt for at lyve om situationen, og situationen ledte til strejker i flere sektorer, og endte til sidst med, at regeringen gik af den 3. december 2019. Tidligere Transport- og Kommunikationsminister Sanna Marin trådte til som statsminister den 10. december 2019 og blev da med sine 34 år verdens yngste siddende regeringsleder.

Resultat 
Valgets store vinder blev Socialdemokraterne, da de gik 6 mandater op og med en snæver sejr over De Sande Finner fik mulighed for at danne en koalitionsregering. De Sande Finner, Samlingspartiet, Grønt Forbund og Venstreforbundet gik alle op i antal mandater i forhold til sidste valg mens Centerpartiet gik 18 mandater ned. Det nye parti Liike Nyt vandt 1 mandat.

Referencer 

Politiske valg i Finland
Politiske valg i 2019